Cupid steht für:

 Cupid (Mond), neunter Mond des Uranus
 Cupid (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 Cupid (Musiker) (* 1982), US-amerikanischer R&B-Sänger

Filme:
 Cupid, Originaltitel von Cupid – Amors blutiger Pfeil, US-amerikanischer Spielfilm von Doug Campbell (1997)
 Cupid, Originaltitel von Amor – Mitten ins Herz, US-amerikanische Fernsehserie (1998–1999)
 Cupid (2009), US-amerikanische Fernsehserie
 Cupid (2012), US-amerikanischer Fernsehfilm von Ron Oliver

Siehe auch:
 Cupido
 Cupids, Stadt in Neufundland und Labrador, Kanada